Le tournoi Black Ball Squash Open 2020 est l'édition féminine 2020 du tournoi Black Ball Squash Open qui se déroule du 7 au 12 décembre 2020 au Caire. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix. En début d'année, il y a déjà eu une édition du Black Ball Squash Open (tournoi Platinum) réservé aux féminines. Cette édition automnale a été ajoutée à l'édition masculine se déroulant la semaine suivante, pour pallier le manque de tournois causé par la pandémie de covid-19. Comme il y a très peu de tournois dans cette période de pandémie, toutes les meilleures joueuses du monde sont présentes.

Le tableau est composé de 24 participantes dont seize joueuses têtes de série et une wild cards Menna Nasser. Yathreb Adel est testée positive pour la COVID-19 avant le début du tournoi et n'est pas autorisée à y participer. Nour El Tayeb a annoncé la fin de sa carrière peu avant le début du tournoi pour cause de grossesse. 

Le premier tour voit l'élimination d'une première tête de série Salma Hany par Sabrina Sobhy en pleine progression. Hollie Naughton, qui vient d'arriver dans le top 20 l'imite en disposant de Rowan Elaraby alors qu'une des favorites Nouran Gohar, ancienne  mondiale se voit obligée de sauver deux balles de match.
Elle récidive au  tour face à Alison Waters alors que la tenante du titre Hania El Hammamy l'emporte face à la Belge Nele Gilis dans un match long de , revanche de la rencontre du British Open 2019 long de . 

Les quarts de finale voient les 8 premières têtes de série s'affronter et les trois premières têtes de série éliminées. En finale, l'Anglaise Sarah-Jane Perry signe son premier succès depuis octobre 2018 en battant la tenante du titre Hania El Hammamy après avoir été menée 2 jeux à zéro et avoir sauvé 2 balles de match dans le  jeu. Elle avait déjà sauvé quatre balles de match dans le  jeu en demi-finale face à Joelle King.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Black Ball Squash Open masculin 2020
 Saison 2020-2021 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA
 

2020
Sport en Égypte en 2020
Squash en 2020
Sport en décembre 2020